Le mot nombre (au singulier), ou nombres (au pluriel), peut désigner :
 les nombres, des objets mathématiques, aussi utilisés couramment dans de nombreux domaines ;
 la notion de nombre grammatical, en grammaire et linguistique ;
 le Livre des Nombres, un livre biblique de l'Ancien Testament (Torah) ;
 Les Nombres, un roman de Victor Pelevine.